Di seguito una lista di asteroidi dal numero 473001 al 474000 con data di scoperta e scopritore.

473001-473100 

|-
|473001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473040 - ||  ||  || LONEOS
|-
|473041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473052 - ||  ||  || CSS
|-
|473053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473057 - ||  ||  || WISE
|-
|473058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473069 - ||  ||  || WISE
|-
|473070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473075 - ||  ||  || CSS
|-
|473076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473078 - ||  ||  || CSS
|-
|473079 - ||  ||  || CSS
|-
|473080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

473101-473200 

|-
|473101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473106 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|473107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473110 - ||  ||  || CSS
|-
|473111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473112 - ||  ||  || CSS
|-
|473113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473114 - ||  ||  || WISE
|-
|473115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473118 - ||  ||  || CINEOS
|-
|473119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473122 - ||  ||  || CSS
|-
|473123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473125 - ||  ||  || WISE
|-
|473126 - ||  ||  || CSS
|-
|473127 - ||  ||  || CSS
|-
|473128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473134 - ||  ||  || WISE
|-
|473135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473136 - ||  ||  || WISE
|-
|473137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473139 - ||  ||  || CSS
|-
|473140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473144 - ||  ||  || CSS
|-
|473145 - ||  ||  || WISE
|-
|473146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473154 - ||  ||  || LONEOS
|-
|473155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473177 - ||  ||  || WISE
|-
|473178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473190 - ||  ||  || CSS
|-
|473191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473199 - ||  ||  || WISE
|-
|473200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

473201-473300 

|-
|473201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473204 - ||  ||  || WISE
|-
|473205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473209 - ||  ||  || WISE
|-
|473210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473211 - ||  ||  || CSS
|-
|473212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473230 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|473231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473239 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|473240 - ||  ||  || CSS
|-
|473241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473246 - ||  ||  || WISE
|-
|473247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473255 - ||  ||  || WISE
|-
|473256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473259 - ||  ||  || CSS
|-
|473260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473262 - ||  ||  || CSS
|-
|473263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473265 - ||  ||  || CSS
|-
|473266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473270 - ||  ||  || CSS
|-
|473271 - ||  ||  || CSS
|-
|473272 - ||  ||  || WISE
|-
|473273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473275 - ||  ||  || CSS
|-
|473276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473277 - ||  ||  || WISE
|-
|473278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473279 - ||  ||  || CSS
|-
|473280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473299 - ||  ||  || CSS
|-
|473300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

473301-473400 

|-
|473301 - ||  ||  || LONEOS
|-
|473302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473308 - ||  ||  || CSS
|-
|473309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473311 - ||  ||  || CINEOS
|-
|473312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473321 - ||  ||  || CSS
|-
|473322 - ||  ||  || LONEOS
|-
|473323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473327 - ||  ||  || LONEOS
|-
|473328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473335 - ||  ||  || CSS
|-
|473336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473346 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|473347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473367 - ||  ||  || CSS
|-
|473368 - ||  ||  || CSS
|-
|473369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473378 - ||  ||  || CSS
|-
|473379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473388 - ||  ||  || CSS
|-
|473389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473390 - ||  ||  || CSS
|-
|473391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473396 - ||  ||  || CSS
|-
|473397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473399 - ||  ||  || LONEOS
|-
|473400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

473401-473500 

|-
|473401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473407 - ||  ||  || CSS
|-
|473408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473415 - ||  ||  || CSS
|-
|473416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473421 - ||  ||  || CSS
|-
|473422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473426 - ||  ||  || CSS
|-
|473427 - ||  ||  || CSS
|-
|473428 - ||  ||  || WISE
|-
|473429 - ||  ||  || CSS
|-
|473430 - ||  ||  || CSS
|-
|473431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473433 - ||  ||  || LONEOS
|-
|473434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473438 - ||  ||  || CSS
|-
|473439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473443 - ||  ||  || WISE
|-
|473444 - ||  ||  || CSS
|-
|473445 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|473446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473447 - ||  ||  || WISE
|-
|473448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473451 - ||  ||  || CSS
|-
|473452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473472 - ||  ||  || CINEOS
|-
|473473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473474 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|473475 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|473476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473481 - ||  ||  || WISE
|-
|473482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473486 - ||  ||  || CSS
|-
|473487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

473501-473600 

|-
|473501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473503 Minoruozima ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473512 - ||  ||  || CINEOS
|-
|473513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473528 - ||  ||  || CSS
|-
|473529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473539 - ||  ||  || CSS
|-
|473540 - ||  ||  || CSS
|-
|473541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473548 - ||  ||  || WISE
|-
|473549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473564 - ||  ||  || LONEOS
|-
|473565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473566 - ||  ||  || WISE
|-
|473567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473578 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|473579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473591 - ||  ||  || CSS
|-
|473592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473597 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|473598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

473601-473700 

|-
|473601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473602 - ||  ||  || WISE
|-
|473603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473604 - ||  ||  || CINEOS
|-
|473605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473629 - ||  ||  || WISE
|-
|473630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473637 - ||  ||  || CSS
|-
|473638 - ||  ||  || WISE
|-
|473639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473642 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473648 - ||  ||  || CSS
|-
|473649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473659 - ||  ||  || CINEOS
|-
|473660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473663 - ||  ||  || CSS
|-
|473664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473667 - ||  ||  || WISE
|-
|473668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473670 - ||  ||  || CSS
|-
|473671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473685 - ||  ||  || WISE
|-
|473686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473692 - ||  ||  || CSS
|-
|473693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473698 - ||  ||  || CSS
|-
|473699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

473701-473800 

|-
|473701 - ||  ||  || WISE
|-
|473702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473704 - ||  ||  || WISE
|-
|473705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473708 - ||  ||  || CSS
|-
|473709 - ||  ||  || CSS
|-
|473710 - ||  ||  || WISE
|-
|473711 - ||  ||  || WISE
|-
|473712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473715 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|473716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473718 - ||  ||  || WISE
|-
|473719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473727 - ||  ||  || CSS
|-
|473728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473733 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473739 - ||  ||  || CSS
|-
|473740 - ||  ||  || CSS
|-
|473741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473749 - ||  ||  || CSS
|-
|473750 - ||  ||  || WISE
|-
|473751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473752 - ||  ||  || CSS
|-
|473753 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|473754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473755 - ||  ||  || CSS
|-
|473756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473758 - ||  ||  || CSS
|-
|473759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473761 - ||  ||  || CSS
|-
|473762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473771 - ||  ||  || WISE
|-
|473772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473776 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|473777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473778 - ||  ||  || LONEOS
|-
|473779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473784 - ||  ||  || CSS
|-
|473785 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473791 - ||  ||  || WISE
|-
|473792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

473801-473900 

|-
|473801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473807 - ||  ||  || WISE
|-
|473808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473814 - ||  ||  || LONEOS
|-
|473815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473824 - ||  ||  || CSS
|-
|473825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473826 - ||  ||  || WISE
|-
|473827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473838 - ||  ||  || WISE
|-
|473839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473862 - ||  ||  || WISE
|-
|473863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473869 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|473870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473875 - ||  ||  || WISE
|-
|473876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473898 - ||  ||  || CSS
|-
|473899 - ||  ||  || CSS
|-
|473900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

473901-474000 

|-
|473901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473933 - ||  ||  || CSS
|-
|473934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473945 - ||  ||  || CSS
|-
|473946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473970 - ||  ||  || CSS
|-
|473971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473974 - ||  ||  || CSS
|-
|473975 - ||  ||  || WISE
|-
|473976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473978 - ||  ||  || CSS
|-
|473979 - ||  ||  || CSS
|-
|473980 - ||  ||  || CSS
|-
|473981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473990 - ||  ||  || WISE
|-
|473991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|473992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473994 - ||  ||  || CSS
|-
|473995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473997 - ||  ||  || LINEAR
|-
|473998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0473001